Supergegant blava, estrella de gran grandària
 Síndrome de Guillain-Barré, malaltia autoimmunitària del sistema nerviós perifèric
 Super Game Boy, perifèric de la consola Super Nintendo de Nintendo
 Unió Sindical Suïssa (del nom en alemany Schweizerische Gewerkschaftsbund), sindicat suís